Cogollos (span. Knospen) ist der Name der spanischen Gemeinden oder Ortschaften:
 Cogollos (Burgos), spanische Gemeinde in der Provinz Burgos
 Cogollos Vega, spanische Gemeinde in der Provinz Granada
 Cogollos de Guadix, spanische Gemeinde in der Provinz Granada

Cogollos wird als Name verwendet für:
 Marcy Cogollos, kolumbianische Fußballspielerin
 Juan Cogollos Martínez, Professor für Maschinenbau und Rektor an der Universidad de Cienfuegos (Kuba)

Weitere Bedeutungen:
 Río Cogollos, Nebenfluss des Río Arlanzón